Жане́тт (; настоящее имя Джа́нет Энн Диме́к, ; род. 10 октября 1951) — испанская певица.

Биография 
Родилась 10 октября 1951 года в Лондоне. Её отец мальтийского происхождения был родом из Бельгийского Конго. Мать — испанка, родом с Канарских островов. В связи с импортно-экспортным бизнесом семьи она провела детство в Чикаго и Калифорнии. В возрасте 12 лет после того, как её родители развелись, она с матерью переехала в Барселону. Изначально она говорила только на английском, но после переезда в Испанию она подружилась с испанцами, которые научили её испанскому языку. В совершенстве овладев языком, впоследствии она исполняла большинство песен на испанском языке. Однако до сих пор носители испанского языка как родного отмечают в её песнях и устной речи английский акцент.

В 60-х годах она научилась играть на гитаре и начала писать собственные песни. В 1967 году стала вокалисткой в подростковой, весьма популярной, группе «Brenner’s Folk», позже переименованной в «Pic-Nic» (первоначальным названием группа была обязана своему основателю и лидеру — Витасу Бреннеру (Vytas Brenner)). После распада группы в 1969 году вместе со своим мужем, венгерским футболистом Кристофом Ласло (Laszlo Kristof), переехала в Вену и хотела посвятить себя семье. Однако звукозаписывающая компания «Hispavox» уговорила её вернуться в Барселону и начать сольную карьеру.

Её дебютный сингл «Soy Rebelde» вышел в 1971 году. Во время выпуска сингла звукозаписывающая компания сделала орфографическую ошибку в имени певицы, назвав её Jeanette вместо правильного написания её имени Janette без первой буквы «e», и с тех пор Jeanette стал её сценическим псевдонимом.

Porque te vas 
Мировую известность ей принесла песня «Porque te vas» (Потому что ты уходишь), написанная Хосе Луисом Пералесом. Она была относительно неизвестной до того момента, пока не прозвучала в популярном испанском фильме Карлоса Сауры «Выкорми ворона» (). Фильм был удостоен множества премий и стал участником Каннского и Берлинского Кинофестивалей. Благодаря успеху фильма, «Porque te vas» стала одной из самых популярных в мире песен на испанском языке.

Впоследствии эту песню перепели на французском, английском, немецком, финском и других языках. На русском песню под названием «В последний раз» исполняли «Весёлые ребята» (солистка Людмила Барыкина), Захар Май, дуэт Виктории Дайнеко с Алексеем Воробьёвым, «Русский Размер и Профессор Лебединский».

Примечания

Ссылки 
 Jeanette в MySpace
 

Певцы и певицы Испании